Юрьевское Евангелие — Евангелие-апракос, рукопись XII века, памятник древнеславянского языка.

Евангелие написано на 231 листах пергамена чёрным уставным письмом в два столбца. За чтением по неделям приложен синаксарь. Рукопись украшена заставками и буквицами с зооморфными и антропоморфными мотивами, выполненными киноварью. Рисунок некоторых буквиц связан по смыслу с текстом, который они предваряют. На фронтисписе Евангелия киноварью изображён храм без крестов в окружении птиц и зверей. В 1858 году Евангелие было переплетено без обреза страниц в малиновый бархат с серебряными накладками.

И. Срезневский, обнаруживший в 1858 году отметку писца, определил время создания Евангелия 1120—1128 годами. Согласно ей, Юрьевское Евангелие было написано «угринцем» (венгром) Фёдором по заказу игумена Новгородского Юрьевского монастыря Кириака. В 1661 году Евангелие было передано в Новоиерусалимский монастырь Патриархом Никоном, о чём свидетельствует вкладная надпись с 1 по 16 страницу рукописи. Юрьевское Евангелие описал и сравнил с другими древнеславянскими рукописями Воскресенской библиотеки архимандрит Амфилохий, бывший настоятелем Новоиерусалимского монастыря в 1858 — 1860 годах. В 1862 году Евангелие было передано в Синодальную библиотеку. Из неё в 1920 году поступило в собрание ГИМа под номером Син. 1003.

См. также 
 Список евангелий-апракосов

Литература 
 Архимандрит Амфилохий. Описание Евангелия, писанного на пергамене в Новгороде для Юрьевского монастыря в 1118—28 годах // Известия Императорской Академии наук по Отделению русского языка и словесности. — СПб., 1861. — Т. Х. Вып. I. — Стб. 73—78.
 Амфилохий, архимандрит. Древле-славяно-греко-русский словарь из Юрьевского Евангелия 1118-28 года, сличенный с Евангелиями 11 в., 12 в. и 1270 г. М., 1877.
 Жуковская Л. П. Юрьевское Евангелие в кругу родственных памятников // Исследования источников по истории русского языка и письменности. М., 1966. С. 44-76.
 Т. В. Ильина. Декоративное оформление древнерусских книг: Новгород и Псков XII—XV вв., Л., 1978.

Ссылки 

 Архимандрит Амфилохий. Описание Юрьевского евангелия.
 Юрьевское Евангелие в Коллекции цифровых образовательных ресурсов (Фото 1-й страницы)
 Статья «Искусство первой буквы» в журнале «Наука и жизнь»

Иллюминированные Евангелия
Книги по алфавиту
Литература Древней Руси
Древнерусская литература XII века
Рукописи XII века